Парламентарни избори у Италији 1958. су одржани 25. маја.

Резултати

Избори за Дом посланика

Избори за Сенат 

Избори у Италији
1958.